U 164 oder U-164 bzw. U164 steht für:

 SM U 164, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 164 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 164, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung